Ledizione 1913-14 della 1. Klasse è stata il terzo campionato austriaco di calcio. Organizzato dalla NÖFV, ha visto la vittoria finale del Wiener AF.
Capocannoniere del torneo fu per la seconda volta consecutiva Johann Neumann (Wiener AC) con 25 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Tabellone 

 Il risultato con l'asterisco è il risultato ottenuto sul campo. In seguito il giudice sportivo decretó la sconfitta dello Sport-Club per allineazione indebita.

Risultati

Verdetti
 Campione d'Austria 1913-1914.
 retrocesso in 2. Klasse.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1913
Calcio nel 1914
Fußball-Bundesliga (Austria)